

Александрово — село, Бургаська область, община Поморіє
 Александрово — село, Великотирновська область, община Свиштов
 Александрово — село, Ловецька область, община Ловеч
 Александрово — село, Старозагорська область, община Павел-Баня
 Александрово — село, Тирговиштська область, община Тирговиште
 Александрово — село, Хасковська область, община Хасково
 Александрово — село, Шуменська область, община Смядово
 Александрово — село, Ямбольська область, община Стралджа

Населені пункти та їхні частини

 Александрово — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Александрово — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Александрово — село в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Александрово — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Александрово — село в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Александрово — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Александрово — село в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Александрово — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Александрово — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Александрово — село в гміні Вапно Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Александрово — частина села Покриткі в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Александрово — частина села Нова Весь в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Александрово — частина села Доліви в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Александрово — частина села Попово в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Александрово — колонія в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Александрово — колонія в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Александрово — колонія в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Александрово — колонія в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Александрово — осада в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Александрово — осада в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Александрово — осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Александрово — лісова осада в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

Александрово — село, Кезький район, Удмуртія
 Александрово — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Александрово — присілок, колишнє Маловоложикьїнське сільське поселення, Можгинський район, Удмуртія
 Александрово — присілок, колишнє Можгинське сільське поселення, Можгинський район, Удмуртія
 Александрово — присілок, Юринський район, Марій Ел

Примітки